Eulaliakirche ist der Name folgender Kirchen, die Eulalia von Mérida oder Eulalia von Barcelona gewidmet sind:

Andorra 
 Santa Eulàlia d’Encamp

Frankreich 
 Ste-Eulalie (Bourigeole)
 Ste-Eulalie-Ste-Julie (Elne),  Elne, Frankreich

Portugal 
 Igreja Paroquial de Santa Eulália de Balasar, Balasar, Portugal

Spanien 
 Santa Eulalia de Barcelona
 Santa Eulalia (Barrio de Santa María)
 Santa Eulàlia (Erill la Vall)
 Santa Eulalia (Formigales)
 Nuestra Señora de la Asunción (Navasa), früher Santa Eulalia
 Santa Eulalia (Mérida)
 Santa Eulalia (Orós Bajo)
 Santa Eulàlia (Palma)
 Santa Eulalia (Santa Eulalia de Oscos) in Santa Eulalia de Oscos

Liste (Kirchen nach Patrozinium)